«Карпов» — російський телесеріал 2012 року, що транслюється на телеканалі Україна.

Ка́рпов (Карпова) — російське прізвище.
 Карпов Анатолій Євгенович (1951) — російський шахіст.
 Карпов Артем Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Карпов Борис Миколайович (1896—1968) — радянський живописець, графік.
 Карпов Валерій Вікторович (* 1981) — український спортсмен і тренер (пауерліфтинг).
 Карпов Валерій Євгенович — радянський та російський хокеїст.
 Карпов Віктор Юхимович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Володимир Васильович (1922—2010) — російський радянський письменник, публіцист і громадський діяч, Герой Радянського Союзу.
 Карпов Володимир Львович (1907, Київ — 1986, Москва) — хімік-технолог, один із творців радянської радіаційної хімії полімерів, лауреат Державної премії СРСР (1969).
 Карпов Володимир Федорович (1911–1987) — директор виробничого об'єднання «Ждановтяжмаш», Герой Соціалістичної Праці.
 Карпов Генадій Федорович (1839–1890) — російський історик, фахівець з історії України.
 Карпов Григорій Артамонович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Іван Корнійович — український історик.
 Карпов Іван Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Іван Якович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Лев Якович (1879, Київ — 1921, Москва) — революціонер.
 Карпов Микола Борисович — Герой Соціалістичної Праці.
 Карпов Микола Олексійович — український кінодраматург. Заслужений працівник культури України (1986).
 Карпов Михайло Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Олександр Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Олександр Миколайович (1949) — український політик.
 Карпов Олександр Олексійович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Олександр Терентійович (1917 — 1944) — військовий льотчик, двічі Герой Радянського Союзу (1943, 1944).
 Карпов Павло Олексійович — повний кавалер ордена Слави.
 Карпов Петро Федорович — Герой Соціалістичної Праці.
 Карпов Станіслав (1972) — герой телесеріалів «П'ятницький», «Карпов», та «Глухар».
 Карпов Стефан Архипович — Герой Радянського Союзу.
 Карпов Юрій Львович (1912, Москва — 1996) — фахівець у галузі експериментальної аеродинамікии та балістики, лауреат Сталінської премії (1951), Державної премії СРСР (1974).
 Карпов Юрій Олександрович (1937) — російський хімік-аналітик, член-кореспондент АН СРСР (1990).

Карпова 
 Карпова Віра Олександрівна — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР.
 Карпова Ганна Самійлівна (1883—1968) — революціонерка. Дружина революціонера, організатора радянської хімічної промисловості Льва Карпова. Мати радянських учених Володимира Карпова та Юрія Карпова.
 Карпова Людмила Семенівна — український радянський діяч, вчителька Дубенської середньої школи № 1 Рівненської області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.

Топонім 
 Карпова Балка
Російські прізвища